Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди мужчин — главный международный турнир для мужских сборных команд по футзалу (AMF) в Европе. Разыгрывается с 1989 года. Проходит под эгидой UEFS. Иногда в турнире принимали участие неевропейские сборные, так чемпионат 1995 года прошёл в Марокко, и хозяева стали серебряными призёрами.

Турниры

Титулы

См. также 
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди женщин

Ссылки 
 официальный сайт UEFS

Чемпионаты Европы по футзалу